Salice Salentino (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce 
Salice Salentino (wijn), een wijn uit de Italiaanse provincies Brindisi en Lecce